Cabezas del Pozo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabezas del Pozo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Cabezas del Pozo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar